est un mot anglais signifiant « marguerite, pâquerette » (pluriel : ). Il vient de l'anglo-Saxon daeges eage (day's eye, littéralement « œil du jour »), allusion à ces fleurs qui s'ouvrent le matin et se ferment complètement le soir (phénomène de nyctinastie). 

Daisy est aussi un prénom féminin floral fêté le 5 octobre comme Sainte Fleur, selon la liste des prénoms anglais.

Il peut désigner :

Personnalités 
 Daisy Berkowitz, autre nom de Scott Putesky (1968-2017), un musicien guitariste du groupe américain Marilyn Manson.
 Daisy de Galard, journaliste et productrice de télévision française.
 Daisy Ridley, actrice britannique née en 1992.
 Daisy Shah, actrice indienne.
Daizy est aussi un chat

Personnages de fiction 
 Daisy Duck, un personnage de l'univers de Walt Disney ;
 Daisy Duke, un personnage de la série télévisée Shérif, fais-moi peur ;
 Princesse Daisy, un personnage de l'univers Nintendo ;
 Daisy, un personnage mineur de l'anime Pokémon ;
 Daisy Sperey, un personnage du jeu vidéo Phoenix Wright : Ace Attorney : Justice For All.
 Daisy, un personnage du manga Dengeki daisy
 Daisy, un personnage secondaire dans Rhinocéros de Eugène Ionesco;
 Daisy est la lapine du Doomguy dans le jeu vidéo Doom.
 Daisy Johnson, une super-héroïne appartenant à l'univers Marvel et personnage principal de la série télévisée Marvel : Les Agents du SHIELD.

Télévision 
 Daisy, téléfilm britannique de David Turner diffusé en 1973 ;
 Daisy, téléfilm britannique de Peter Duffell diffusé en 1980 avec entre autres John Castle ;
 Pushing Daisies, une série télévisée américaine diffusée en 2007-2008 ;
 Daisy, vingtième épisode de la saison 9 de How I Met Your Mother diffusé en 2014.

Cinéma 
 Daisies, un film de 1914 réalisé et avec Phillips Smalley et Lois Weber ;
 , court métrage publicitaire politique de 1964 pour le compte de Lyndon B. Johnson ;
 , titre anglais des Petites Marguerites (), film tchèque de  sorti le  ;
 Daisy Town, autre titre du film Lucky Luke sorti en 1971.
 , film indien de  sorti le  ;
 , film sud-coréen d'Andrew Lau sorti le .
 Daisy Diamond, film danois de  sorti en 2007.

Musique 
 , chanson de Christophe sortie en 1976 ;
 , chanson de Brotherhood of Man présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Stone Temple Pilots présente sur l'album Tiny Music... Songs from the Vatican Gift Shop sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , chanson de Bonnie Pink sortie le  ;
 , chanson de Switchfoot présente sur l'album Nothing Is Sound sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , album du groupe de rock  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Lieux 
 Daisy, localité du comté de Pike dans l'Arkansas ;
 Daisy, localité du comté de Evans en Géorgie ;
 Daisy, localité du Maryland ;
 Daisy, localité du comté d'Atoka dans l'Oklahoma.

Autres 
 Daisy, une norme pour livres audio, destinés, notamment, aux personnes déficientes visuelles.
 Daisy Cutter, surnom de la bombe BLU-82.
 Daisy, un logiciel (système de gestion de contenu) open source.
 Daisy Town,  de la série Lucky Luke.
 Daisies, un type de cocktail de la famille des short drinks se préparant au shaker ayant pour composition, un trait de grenadine, le jus d’un demi citron et un alcool de base, complété d’un soda.

Notes et références

Voir aussi 

 

Prénom féminin
Homonymie de titre
Homonymie de toponyme